Чхунчхон  — місто, столиця провінції Канвон, Південна Корея
Провінція Чхунчхон
Північна провінція Чхунчхон
Південна провінція Чхунчхон